Adrastos (altgr. Άδραστος, ion. Άδρηστος, lat. Adrastus) ist ein antiker, griechischer männlicher Personenname und bedeutet unentrinnbar.

Adrastos ist der Name folgender Personen:
 Adrastos (Argos), Sohn des Königs Talaos von Argos
 Adrastos (Troja), der Vater der Eurydike, der Gattin des Königs Ilos von Troja
 Adrastos (Sohn des Polyneikes), der Sohn des Polyneikes, nahm am Zug der Epigonen teil 
 Adrastos (Sohn des Merops), Sohn des Merops Perkosios
 Adrastos, ein Trojaner, der von Patroklos getötet wurde
 Adrastos (Sohn des Gordios), Sohn des phrygischen Königs Gordios
 Adrastos, ein Lydier, wurde im Lamischen Krieg von Leonnatos getötet
 Adrastos von Aphrodisias, ein Philosoph im 2. Jahrhundert n. Chr.
 Adrastos von Kyzikos, griechischer Mathematiker der Antike